Damernas vattenpoloturnering vid panamerikanska spelen 2015 avgjordes i Markham i Ontario mellan 7 och 14 juli 2015 vid idrottskomplexet Markham Pan Am Centre. I turneringen tävlade åtta lag: USA, Kanada, Brasilien, Kuba, Puerto Rico, Mexiko, Venezuela och Argentina. Det fanns fyra lag per grupp, och två lag per grupp gick till slutspel. De fyra lag som blev utslagna i gruppspelet tävlade om femte plats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Placeringsmatcher
12 juli 
  10-8 

  6-14 

14 juli 
Match om sjunde plats
  9-8 

Match om femte plats
  12-11

Placeringar

Statistik

Skytteliga
Skytteligan innehåller spelare 1-12 med flest antal mål.

Referenser

Vattenpolo vid panamerikanska spelen 2015